Арка́дий Ива́нович Чернышёв () — советский хоккеист и хоккейный тренер, футболист, один из создателей советской школы хоккея с шайбой, заслуженный мастер спорта СССР (1948), заслуженный тренер СССР (1957), полковник.

Биография 
Чернышёв успешно играл в составе динамовских клубов Москвы (1936—1941) и Минска (1945—1948) в чемпионатах СССР по футболу, был одним из ведущих игроков команды «Динамо» Москва по хоккею с мячом и играющим тренером команды «Динамо» Москва по хоккею с шайбой. Чернышёв — один из кандидатов на авторство первой шайбы первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой (1946/1947).

Чернышёву принадлежит рекорд советского хоккея — с 1946 по 1974 год он 28 лет бессменно работал старшим тренером одного клуба «Динамо» (Москва). За эти годы клуб завоевал в чемпионатах СССР:
 1-е место в сезонах 1946/1947 и 1953/1954 гг.
 2-е место в сезонах 1949/1950, 1950/1951, 1958/1959, 1959/1960, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1970/1971 и 1971/1972 гг.
 3-е место в сезонах 1947/1948, 1948/1949, 1951/1952, 1952/1953, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1973/1974 гг.
 Кубок СССР завоёван в сезонах 1952/1953 и 1971/1972 гг.
 Финалист Кубка в сезонах 1954/1955, 1955/1956, 1965/1966, 1968/1969, 1969/1970 и 1973/1974 гг.

Чернышёв работал старшим тренером сборной команды СССР (1954—1957 и 1961—1972):

на чемпионатах мира
 1-е место 1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 и 1971 гг.
 2-е место 1955, 1957 гг.
 3-е место 1961 г.
на чемпионатах Европы
 1-е место 1954, 1955, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 и 1970 гг.
 2-е место 1961 и 1971 гг.
на зимних Олимпийских играх
 1-е место в 1956, 1964, 1968, 1972 гг.

Помощник — тренеры сборной В. К. Егоров (1954—1957), А. Н. Виноградов и А. М. Кострюков (1961), А. В. Тарасов (1962—1972).

По окончании тренерской карьеры работал директором динамовской школы (1974—1983), а также председателем тренерского совета Федерации хоккея СССР.

Также становился чемпионом СССР по футболу (1937, 1940), чемпионом СССР по хоккею с шайбой (1947), а также пятикратным обладателем Кубка СССР по хоккею с мячом (1937, 1938, 1940, 1941, 1948).

Под руководством Чернышёва сборная команда СССР 11 раз становилась чемпионом мира (1954, 1956, 1963—1971), одиннадцать раз чемпионом Европы (1954—1956, 1963—1970) и 4 раза олимпийским чемпионом (1956, 1964, 1968, 1972).

Не один десяток хоккеистов учеников А. И. Чернышёва стали заслуженными мастерами спорта, чемпионами Олимпийских игр, победителями чемпионатов мира и Европы. Среди них можно выделить неоднократных победителей ОИ, ЧМ и ЧЕ динамовцев Александра Мальцева, Валерия Васильева и Виталия Давыдова, а прошедшие его тренерскую школу динамовцы Виктор Тихонов и Владимир Юрзинов и сами стали прославленными тренерами сборной СССР, добившимися неоднократных побед на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Скончался 17 апреля 1992 года, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве (участок № 14).

В 1999 году введён в Зал славы ИИХФ.

Сестра, Раиса Чернышёва (1903—1984) — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР (фехтование).

Награды 
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1957; 03.03.1972)
 орден Дружбы народов (16.03.1984)
 2 ордена «Знак Почёта» (1965; 1968)
 медали

Имя Чернышёва носит один из дивизионов Континентальной хоккейной лиги.

Образ в кино 

 В российском кинофильме «Хоккейные игры» роль А. И. Чернышёва исполнил Андрей Лебедев.
 Фильм «Повесть о настоящем тренере» получил диплом Международного российского кинофестиваля в Villa Padierna Palace в Марбелье.
 Евгений Дятлов — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», 2019 год.

Память 
16 марта 2014 года, в 100-ю годовщину со дня рождения Чернышёва, на фасаде дома № 8/2 на Ленинградском шоссе в Москве, где Чернышёв проживал с 1942 по 1992 годы, установлена мемориальная доска.

В 2012 году на территории базы ХК «Динамо» в Новогорске был установлен памятник . Автор памятника — скульптор .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте «Спортивный некрополь»
 Страница на сайте об истории ХК «Динамо» Москва

Хоккеисты по алфавиту
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки ХК «Динамо» Москва
Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1936)
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Спортсмены нескольких видов спорта
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры сборной СССР по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Динамо» Москва
Полковники (СССР)
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены Зала славы ИИХФ